Sezon Slohokej Liga rozegrany został na przełomie 2011 i 2012 roku. Był to 3. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Slohokej Ligi w hokeju na lodzie. W rozgrywkach wzięło udział 7 zespołów.

Obrońcą tytułu była drużyna HK Partizan Belgrad, która w finale poprzedniej edycji pokonała HD HS Olimpija Lublana 3:1. Pierwsze mecze sezonu odbyły się w 2011 roku. Rozgrywki sezonu zasadniczego zakończyły się w 2012 roku.

Faza zasadnicza 
Sezon zasadniczy rozpoczął się w 2011 roku. Uczestniczyło w nim 7 drużyn, które rozegrały po 24 spotkania. Najlepsza z drużyn zapewniła sobie awans do półfinału. Pozostałe zespoły rywalizowały w fazie playoff, w której walczyły o awans do półfinałów. Pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej zajmował zespół HDK Maribor.

Tabela 

Legenda:       = drużyna zapewniająca sobie awans do półfinału,       = drużyny zapewniające sobie awans do playoff

L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek

Faza play-off

Bibliografia 
 Oficjalna strona Slohokej Ligi

Hokej na lodzie w Słowenii
2011 w hokeju na lodzie
2012 w hokeju na lodzie